Eidem är ett norskt efternamn, som burits av bland andra:

 Bengt Eidem (född 1977), norsk politiker
 Erling Eidem (1880–1972), svensk ärkebiskop
 Ivar Eidem (född 1964), norsk musiker
 Knut Eidem (1918–2009), norsk journalist
 Magnus Eidem (1866–1930), svensk industriman
 Odd Eidem (1913–1988), norsk journalist
 Ole Eidem (1865–1911), norsk sjöofficer
 Stina Eidem (född 1942), svensk tecknare och dramaturg